Pawłowski – polskie nazwisko, pochodzące od imienia Paweł lub od nazw miejscowych: Pawłów, Pawłowice (kilka wsi).

Osoby noszące nazwisko „Pawłowski” 
 Adam Pawłowski – strona ujednoznaczniająca
 Antoni Pawłowski – strona ujednoznaczniająca
 Andrzej Pawłowski – strona ujednoznaczniająca
 Artur Pawłowski (ur. 1961) – polski fotograf prasowy, fotografik
 Bogdan Pawłowski – strona ujednoznaczniająca
 Bogumił Pawłowski – botanik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Bronisław Pawłowski – polski historyk i archiwista
 Cezary Pawłowski (1895–1981e) – polski fizyk
 Daniel Pawłowski – strona ujednoznaczniająca
 Edward Józef Pawłowski (1870–1939) – polski drukarz, wydawca, przemysłowiec, działacz społeczny
 Franciszek Pawłowski – strona ujednoznaczniająca
 Grzegorz Pawłowski – polski aktor teatralny i filmowy
 Henryk Pawłowski – strona ujednoznaczniająca
 Hubert Pawłowski (ur. 1956) – polski strzelec sportowy,
 Ignacy Ludwik Pawłowski – duchowny rzymskokatolicki
 Iwan Pawłowski – strona ujednoznaczniająca
 Iwo Pawłowski, aktor
 Jan Pawłowski – strona ujednoznaczniająca
 Janusz Pawłowski – strona ujednoznaczniająca
 Jerzy Pawłowski – strona ujednoznaczniająca
 Jewgienij Pawłowski (1884-1965) – rosyjski parazytolog i zoolog
 Józef Pawłowski – strona ujednoznaczniająca
 Krzysztof Pawłowski – strona ujednoznaczniająca
 Leszek Pawłowski – strona ujednoznaczniająca
 Longin Pawłowski (1909–1983) – polski żołnierz zawodowy
 Maciej Pawłowski, kompozytor, dyrygent, aranżer, producent muzyczny i pedagog
 Marek Tomasz Pawłowski – polski reżyser
 Marcin Pawłowski – strona ujednoznaczniająca
 Mateusz Pawłowski – aktor
 Paweł Pawłowski – strona ujednoznaczniająca
 Piotr Pawłowski – strona ujednoznaczniająca
 Roman Pawłowski – strona ujednoznaczniająca
 Ryszard Pawłowski, wspinacz, himalaista
 Sławomir Pawłowski, ksiądz pallotyn, teolog
 Stanisław Pawłowski – strona ujednoznaczniająca
 Stefan Pawłowski, aktor
 Sylwester Pawłowski, poseł V kadencji Sejmu
 Szymon Pawłowski – strona ujednoznaczniająca
 Tadeusz Pawłowski – strona ujednoznaczniająca
 Tomasz Pawłowski, dominikanin i duszpasterz
 Waldemar Pawłowski, poseł na sejm RP III kadencji
 Walerian Pawłowski, dyrygent i kompozytor
 Władysław Pawłowski (1915-1992) – piłkarz, zawodnik Cracovii
 Wojciech Pawłowski – strona ujednoznaczniająca
 Zdzisław Pawłowski (ur. 1955) – polski duchowny katolicki
 Zygmunt Pawłowski (ur. 1925) – polski leśnik, samorządowiec, działacz społeczny

Zobacz też 
 Pawłowska
 rejon pawłowski, jednostka administracyjna w Rosji

Przypisy